Konzumace může být:
 spotřeba
 příjem potravy – spotřeba jídla a nápojů 

právo
 konzumace (právo) – dokonání jednání či skutku
 konzumace trestného činu
 konzumace manželství

jiné
 konzumerismus
 konzumní společnost

Externí odkazy